Aceasta este o listă de publicații din județul Teleorman:

 Media Sud TV / inchis temporar
https://www.mediasudtv.ro 
 Liber în Teleorman
http://www.liberinteleorman.ro
 Realitatea de Teleorman
http://www.realitateadeteleorman.net
 Ziarul Contrapunct
http://www.ziarulcontrapunct.ro
 Teleorman Online, http://www.teleormanonline.ro 
 Teleormanul, http://www.ziarulteleormanul.ro
 Ziarul Mara, http://www.ziarulmara.ro
 Informația de Teleorman,
http://www.infotr.ro
 Turnu cu știri, http://www.turnucustiri.ro
 Exploziv News
http://www.explozivnews24.ro
 Impact News
http://www.impactnews24.ro
 TR News
http://www.trnews.ro
 Cronica de Teleorman
http://www.cronicadeteleorman.ro
 Știri de Turnu
http://www.stirideturnu.ro 
 Info Express Roșiorii de Vede
http://www.infoexprestv.ro
 Replik TV
http://www.repliktv.ro
 Mesagerul de Teleorman
https://www.mesageruldeteleorman.ro/
 TereSport
http://www.teresport.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Teleorman
Publicații